Или́е () — румынская фамилия. Известные носители:

 Илие, Адриан (род. 1974) — румынский футболист, нападающий.
 Илие, Джулиан (род. 1977) — румынский боксёр.
 Илие, Рареш (род. 2003) — румынский футболист, полузащитник.